Саскачеван може да се односи на:

 Саскачеван (река) - реку у Канади;
 Саскачеван - провинцију у Канади;
 Саскачеван (село) - село у Канади;
 Северни Саскачеван (река) - река у Канади; 
 Јужни Саскачеван (река) - река у Канади;
 мали Саскачеван (река) - река у Канади у провинцији Манитоба; 
 Саскачевански глечер - ледник на Стеновитим планинама у Алберти; 
 Форт Саскачеван - град у Алберти;
 Саскачеван (филм) - филм из 1954.